Shinyo steht für:

 Scharnhorst (Schiff, 1935), als Shin’yō ein Geleitflugzeugträger der kaiserlich japanischen Marine
 Shin’yō (Sprengbootklasse), ein Typ von Sprengbooten der kaiserlich japanischen Marine für Kamikazeeinsätze
 Mikoshi, ein tragbaren Shinto-Schrein

Shin’yo ist der Familienname folgender Personen:

 Takahiro Shin’yo (* 1950), japanischer Botschafter und Diplomat